Schemataspis är ett släkte av fjärilar. Schemataspis ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stävmalar
Schemataspis